Ambelia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ambélia (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evrytanías, 
 Ambélia (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar